Ez a szócikk a Család csak egy van című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2008-2009)

Második évad (2009)

Harmadik évad (2010)

Negyedik évad (2011-2012)

Ötödik évad (2012-2013)

Hatodik évad (2013)

Jegyzetek

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái